Edelman steht für:
 Edelman (Agentur), US-amerikanische PR-Agentur

Edelman ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Edelman (* 1963). US-amerikanischer Mathematiker
 Benjamin Edelman (* 1975), dänischer Basketballspieler
 Daniel Edelman (1920–2013), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Dschoi Iossifowna Edelman (* 1930), russische Linguistin
 Elazer Reuven Edelman (* 1956), US-amerikanischer Arzt und Medizintechniker
 Ezra Edelman (* 1974), US-amerikanischer Filmproduzent und -regisseur
 Fanny Edelman (1911–2011), argentinische Kommunistin und Frauenrechtlerin 
 Gerald M. Edelman (1929–2014), US-amerikanischer Mediziner und Nobelpreisträger
 Gregg Edelman (* 1958), US-amerikanischer Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler
 Herb Edelman (1933–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Judith Edelman († 2014), US-amerikanische Architektin
 Julian Edelman (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Marek Edelman (1919–2009), Kommandeur des Aufstands im Warschauer Ghetto
 Marian Wright Edelman (* 1939), US-amerikanische Aktivistin für Kinderrechte
 Murray Edelman (1919–2001), US-amerikanischer Politologe
 Paweł Edelman (* 1958), polnischer Kameramann
 Randy Edelman (* 1947), US-amerikanischer Filmkomponist
 Robert Edelman (* 1945), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Adelman
 Edelmann (Begriffsklärung)
 Edlmann